Ел Комодин има више значења:

 Ел Комодин (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Комодин (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику